Сан Хуан, Ранчо има више значења:

 Сан Хуан, Ранчо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Хуан, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику